peut désigner :

Patronyme 

 Pierre Encrenaz (1945), astrophysicien français ;
 Thérèse Encrenaz (1946), astrophysicienne française.

Toponyme 
 Col de l'Encrenaz, col alpin en Haute-Savoie.

Astronomie  
 (5443) Encrenaz, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé en hommage à l’astrophysicienne Thérèse Encrenaz.